Ligusticum eastwoodae är en flockblommig växtart som beskrevs av Joseph Nelson Rose och John Merle Coulter. Ligusticum eastwoodae ingår i släktet strandlokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Strandlokor
eastwoodae